Maeva può riferirsi a:

Maéva – (1968-vivente) attrice pornografica francese.
Marta Lami – (1947-vivente) cantante italiana, nota anche con lo pseudonimo di Maeva.